Косаківський — прізвище. Відомі носії:
 Косаківський Анатолій Лук'янович (нар. 1952) — український медик, винахідник, професор. Завідувач кафедри Дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії НМАПО імені П. Л. Шупика.
 Косаківський Віктор Афанасійович (нар. 1962) — український музеєзнавець, етнограф, фольклорист, археолог, народний майстер, педагог, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та культури України факультету історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
 Косаківський Віктор Олександрович (нар. 1961, Ленінград) — радянський і російський режисер-документаліст та сценарист.
 Косаківський Леонід Григорович (нар. 1950) — український політик, перший у незалежній Україні Київський міський голова.

 Косаківська Ірина Василівна (нар. 1952) — український фі­­зіолог та біохімік рослин. Доктор біологічних наук, професор.

Прізвища